Le tournoi de tennis de Singapour est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 23 au .

Naoko Sawamatsu remporte le simple dames. En finale, elle bat Sarah Loosemore, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jo Durie et Jill Hetherington.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Singapour
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Singapour
1990 à Singapour
Tennis en avril 1990